Dolmayrac est une commune française de Lot-et-Garonne.
Dolmayrac est une localité de la commune française du Passage, en Lot-et-Garonne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France